Kukla ist der Familienname folgender Personen:

 George Kukla (1930–2014), tschechischer Paleoklimatologe und Forscher
 Reinhold Kukla (1877–1965), österreichischer Landschafts- und Tiermaler
 Yolane Kukla (* 1995), australische Schwimmerin
 Zygmunt Kukla (1948–2016), polnischer Fußballtorhüter

Kukla steht für:
 Kukla, türkischer Name für Kouklia
 Kukła, Ort in der Gmina Miłomłyn im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Althütte, Kreis Osterode, Ostpreußen